Константин Антонович Ченгелия (род. 27 Марта 1931,  Калдахуара, Гудаутский район., Абхазская АССР - 22 мая 2019, Сухум, Абхазия) — советский и абхазский композитор, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени, Народный артист Республики Абхазия, лауреат Государственной премии им. Д. Гулиа, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., председатель Союза композиторов Абхазии.

Организовывал работу вокально-инструментальных ансамблей «Рица» и «Эрцаху».

Биография

Обучение 

Первым музыкальным инструментом композитора была скрипка. На его музыкальные способности, абсолютный слух и любовь к народным песням обратил внимание директор музыкального техникума Иван Кортуа. Директор определил его в детскую музыкальную школу-интернат, и будущий композитор стал посещать уроки скрипки. Обучение прервалось, так как началась Великая Отечественная война 1941-45 годов, мальчику пришлось вернуться домой в родное село.

После ВОВ устроился работать на Табачную фабрику, затем поступил в Сухумский государственный институт на физико-математический факультет.

Студентом второго курса Сухумского института поступает на теоретико-композиторский факультет Сухумского музыкального училища.

После окончания музыкального училища Ченгелия поступает в Тбилисскую консерваторию.

В годы учебы в консерватории композитор создает одно из своих лучших произведений "Абхазское каприччио".

Педагогическая деятельность 
Завершив учебу в консерватории, Ченгелия начинает свою преподавательскую деятельность и становится заместителем директора в Сухумском музыкальном училище."Важная область творческой жизни Константина Ченгелия связана с его педагогической работой. Он преподавал в музыкальном училище и был завучем этого учреждения, он воспитал яркую плеяду абхазских музыкантов, среди которых такие композиторы, как Нодар Чанба, Вадим Ашуба, Анатолий Алтейба. Его ученики с большой теплотой вспоминают о нем. Константин Ченгелия обладал очень ценным для педагога даром - он умел разглядеть талант, умел сохранить особенность таланта, который человеку дан природой. Поощрял тех, кто был связан с народной абхазской музыкой. Большая часть его учеников были выходцами из абхазских сел и пропитаны национальной абхазской культурой. Константин Ченгелия воспитывал в своих учениках необходимость сохранения национальных традиций с изучением академических форм и норм. Его ученики признают, что огромную роль в их становлении как музыкантов сыграл преподаватель Константин Ченгелия", - рассказывает музыковед, преподаватель Сухумского музыкального училища Асида Царгуш.После продолжительной болезни скончался в 2019 в Сухуме, в окружении близких.

Похоронен на кладбище в города Сухуме.

Руководство музыкальными коллективами 
Больше 30 лет Константин Ченгелия был художественным руководителем этнографического хора абхазских долгожителей "Нартаа". в 1974 году на международном фольклорном фестивале в Будапеште ансамбль "Нартаа" был удостоен главного приза "Золотой павлин".

В период грузино-абхазского конфликта организованный Константином Ченгелия ансамбль «Аиааира» дал 102 концерта на линии фронта и в госпиталях. В дни войны им было написано около 60 песен.

Изданные музыкальные произведения 
Самым исполняемым симфоническим произведением является "Абхазское каприччио".

В дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Константином Ченгелия было написано около 60 песен, среди которых «Девчонка в форме бойца» на слова Д. Зантария, «Гимн Победы» и «Легендарный герой Мушни Хварцкия» на слова Р. Смыр.

Символом Победы в грузино-абхазском конфликта  1991-1992 стала песня  на слова Л. Тванба «Аиааира».

Песни:

 "Черкоокая"
 "Если солнце для меня в вправду солнце"
 "От тебя, красавица, скрыть я не могу"
 "Девчонка в форме бойца"
 "Песня абхаза"
 "Уарада"
 "Абхазия"

Обработка народных песен:

 "О герое Озбак"
 "Песня ранения"
 "Черноокая"
 "Девчонка в форме бойца"

Семья 
Жены

Первая жена (1960) - Леля Барцыц

Вторая жена (2006) - Ева Аршба

Дискография 
1982 - Симфоническая музыка композиторов Абхазии (Мелодия)

Сторона 1

П.Петров Концерт для фортепиано №1 с оркестром в трех частях

К. Ченгелия. Абхазское каприччио

Р. Гумба. Радость, Симфоническая картинка

Алла Отырба, фортепиано

Симфонический оркестр телевидения и радио Грузии

Дирижер Анатолий Хагба

Сторона 2

Л. Чепелянский. Дмитрий Гулия, поэма

М. Берикашвили. Песнь раненого

А. Чичба. Интермеццо

Симфонический оркестр телевидения и радио Грузии

Дирижер Тариел Дугладзе

2016 - Песнь Абхаза (Мелодия)

Примечания

Литература 
Аида Ашхаруа. Музыка и жизнь О развитии абхазского профессионального музыкального искусства. Сухум - 2002. 248 стр. Тираж 200. Стр. 79-91

Примечания 

Преподаватели Сухумского музыкального училища
Выпускники Сухумского музыкального училища
Народные артисты Абхазии